Барсуко́вка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Барсуковка — село в Тарановском районе Костанайской области, ликвидировано в 2017 году.

Россия 
 Барсуковка — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Барсуковка — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Барсуковка — деревня в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Барсуковка — деревня в Любинском районе Омской области.